Il singolare del torneo di tennis Campos Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Matuszewski che ha battuto in finale Danilo Marcelino 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino (finale)
 Fernando Roese (quarti di finale)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Richard Matuszewski (Campione)

 Nicola Bruno (primo turno)
 Felipe Rivera (primo turno)
 Roberto Saad (secondo turno)
 Fabio Silberberg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campos Challenger 1992